Бе́рто́н () — фамилия французского происхождения.
Бе́ртон, иногда Бёртон () — фамилия и топоним английского происхождения.

Фамилия 
 Бертон — подзащитный Франсуа-Андре Изамбера, обвинявшийся в политических преступлениях.
 Бертон, Александер (1893—1915) — кавалер Креста Виктории (посмертно), младший капрал австралийской армии.
  (род. 1936) — итальянский спортсмен-каноист, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (? — после 1908) — французский спортсмен-лучник, участник летних Олимпийских игр (1908).
 Бертон, Анри Монтан (1767—1844) — французский композитор, сын Пьера-Монтана Бертона.
 Бертон, Вероника (род. 2000) — американская баскетболистка.
  (1896—1951) — американский джазовый барабанщик.
 Бёртон, Гэри — джазовый вибрафонист, композитор, аранжировщик.
 Бертон, Деон (род. 1976) — ямайский футболист, нападающий английского клуба «Сканторп Юнайтед».
 Бёртон, Децимус (1800—1881) — английский архитектор.
 
 Бёртон, Джеффри Лоуренс (более известен как Джон Бэланс; 1962—2004) — британский музыкант, основатель экспериментальной группы Coil.
 Бертон, Джоан (род. 1949) — ирландский политик.
 Бёртон, Джон Хилл (1809—1881) — шотландский адвокат, историк и экономист.
  — американский разработчик компьютерной графики.
  (1808—1840) — канадский юрист.
 Бертон, Джордж (1806—1892) — французский художник.
  (1907—1974) — британский профессиональный гольфист.
 Бертон, Жан Батист (; 1769—1822) — французский бригадный генерал.
 Бертон, Кейт (род. 1957) — валлийско-американская актриса театра, кино и телевидения.
 Бёртон, Клиффорд Ли (1962—1986) — американский музыкант, второй бас-гитарист метал-группы Metallica.
 Бёртон, Кори — американский актёр озвучивания.
 Бертон, Левар (род. 1957) — американский актёр.
 Бертон, Леон Чарльз (1914—1997) — агент советской военной разведки, британский подданный.
  (1924—2009) — французская оперная певица.
 Бёртон, Майк (1947) — американский пловец, чемпион летних Олимпийских игр.
 
 Бертон, Натали (род. 1989) — австралийская баскетболистка.
 
 Бертон, Рене (1776—1859) — французский художник; отец художников Джорджа и Сидони Бертонов.
 
 Бёртон, Роберт (учёный) (1577—1639 или 1640) — английский учёный и писатель.
 Бёртон, Роберт (1747—1825) — американский фермер и политик, офицер в Революционной войне.
 Бёртон, Сара (род. 1974) — английский модельер.
 Бертон, Сидони (1803—1871) — французская художница; сестра Джорджа Бертона.
 Бертон, Стефания (род. 1990) — итальянская фигуристка.
 Бёртон, Тим (род. 1958) — американский кинорежиссёр, продюсер, мультипликатор и писатель.
 Бёртон, Томас (ум. 1437) — средневековый английский хронист, настоятель аббатства в Мо.
 Бёртон, Тони (1937—2016) — американский актёр.
  (1824—1916) — британский художник-прерафаэлит.
 Бёртон, Фредерик Уильям (1816—1900) — ирландский художник, третий директор Национальной галереи Лондона.
 Бёртон, Хилари (род. 1982) — американская актриса.
 Бертон, Шарль Франсуа (1820—1874) — французский актёр.
  (род. 1979) — американский профессиональный футболист.
  (1846—1882) — ирландский астроном.
 Бертон, Энди — британский тележурналист, спортивный комментатор и репортёр, работающий на Sky Sports.
 Бёртон, Юэн (1979) — британский дзюдоист.

Составные фамилии 
 Бёртон-Пейдж, Джон (1921—2005) — английский лингвист, историк, исламовед, индолог.
 Крильон, Луи (Луи де Бальбес де Бертон де Крийон, герцог де Магон) (1718—1796) — французский военачальник, перешедший на испанскую службу.
 Крильон, Луи (Луи де Бальбес де Бертон де Крийон) (1543—1615) — французский военачальник.
  (род. 1960) — бельгийский политик.

Топоним 
 Бертон — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Бертон — тауншип в округе Йеллоу-Медисин (штат Миннесота, США).
 Бертон-апон-Трент — город в Великобритании.

Футбольные клубы 
 Бертон Свифтс — английский футбольный клуб из Бертон-апон-Трент, существовавший с 1871 по 1901 год.
 Бертон Уондерерс — английский футбольный клуб из Бертон-апон-Трент, существовавший с 1871 по 1901 год.
 Бертон Юнайтед — английский футбольный клуб из Бертон-апон-Трент, существовавший с 1901 по 1910 год.
 Бертон Альбион — английский футбольный клуб из Бертон-апон-Трент, основанный в 1950 году.

См. также 
 
 
 Burton

Примечания